Rissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rissjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (4,2 ha)
Rissjöarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (44 ha)
Rissjöarna, sjö i Strömsunds kommun,  (16,7 ha)
Rissjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708122-159214), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (24,8 ha)
Rissjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708176-158101), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,7 ha)
Mellan-Rissjön, sjö i Dorotea kommun,  (1,58 km²)
Rissjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715944-156012), sjö i Vilhelmina kommun,  (53,1 ha)
Rissjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715987-155950), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,93 ha)
Rissjön (Vilhelmina socken, Lappland, 723229-148547), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,15 km²)
Rissjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,26 km²)
Väster-Rissjön, sjö i Dorotea kommun,  (1,25 km²)
Ytter-Rissjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (1,59 km²)
Ytter-Rissjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (2,16 km²)
Över-Rissjön, sjö i Åsele kommun,  (1,55 km²)

Se även
Risasjö, sjö i Markaryds kommun,  (10,6 ha)
Risasjön, sjö i Hylte kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn